Denne liste over fredede fortidsminder i Struer Kommune viser alle fredede fortidsminder i Struer Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Struer Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Struer Kommune
Struer Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments